Novohorizontino – abitanti di Novo Horizonte (Bahia)
Novohorizontino – abitanti di Novo Horizonte (San Paolo)
Novohorizontino – abitanti di Novo Horizonte (Santa Catarina)
Novohorizontino – abitanti di Novo Horizonte do Norte
Novohorizontino – abitanti di Novo Horizonte do Oeste